Västerholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerholmen (Brändö, Åland),  (20 ha)
 Västerholmen, Raseborg, Nyland,  (4 ha)

Se även
Västerholmarna
Österholmen